Єдність — поняття, що має декілька значень.
Тісний зв'язок, згуртованість, цілісність, неподільність.
Поєднання в одному цілому, нерозривність зв'язку.
Схожість, цілковита подібність.
Спільність чого-небудь, зосередженість чогось в одному місці і т. ін.

 «Єдність» — українська політична партія.
 Єдність — американський документальний фільм.
 «Єдність» — громадська спілка національно-культурних товариств Дніпропетровської області, Україна.
 «Єдність» — швидкий пасажирський поїзд № 1/2 категорії «Нічний експрес» сполученням Костянтинівка — Івано-Франківськ.

Примітки